Szaven-Pahlavuni Eufémia örmény királyi hercegnő (?–1309), I. Izabella és I. Hetum örmény királyok legidősebb gyermeke, Julien Beaufort szidóni úr felesége
Szaven-Pahlavuni Eufémia örmény királyi hercegnő (1266/7–1272 után/körül), II. Leó örmény király legidősebb lánya
Szaven-Pahlavuni Eufémia örmény királyi hercegnő (1325–1381 után), Baldvin neghiri úr lánya, III. Konstantin örmény király húga, Lusignan Bohemond korikoszi úr felesége